Andale (plaats), een stad in de Amerikaanse staat Kansas
Andalé, twee lettertypen ontworpen door Steve Matteson